Saint-Siméon (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Saint-Siméon (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Siméon (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France